Le baron Jean Joseph de Boissieu (Rochefort,  - Paris, ) est un ingénieur militaire et administrateur français.

Biographie

Famille et enfance
Parent du député Pierre Joseph Didier de Boissieu et de son frère le botaniste Joseph Hugues Boissieu La Martinière, qui disparut dans l'expédition de La Pérouse, Jean Joseph est le fils de Hugues Antoine Perrin de Boissieu, qui, après avoir servi en tant que sous-officier au régiment de Maugiron cavalerie, rejoignit l'administration des écritures des classes de la marine à Rochefort, et de son épouse, née Durand d'Elbos.

Le , il avait épousé Suzanne Homberg, fille du banquier et armateur havrais Louis-Léon Homberg. Père de cinq enfants :
Édouard (1802-1870), conseiller à la Cour d'appel de Paris, propriétaire du château de Beire-le-Châtel, époux d'Amélie de Lemon-Le Belin et père d'Arthur de Boissieu
Clarisse (1803-1870), épouse de Marin Marcotte de Sainte-Marie, receveur des finances et mécène du peintre Ingres (frère de Charles Marcotte d'Argenteuil et de Philippe Marcotte de Quivières)
Joséphine (1805-1884), épouse du colonel Alphonse de Bougainville (fils de l'amiral-comte de Bougainville)
Louis Edmond (1806-1862), lieutenant de vaisseau, propriétaire au château de la Corbière, époux de Louise Gabrielle Gouhier de Petiteville 
Armand (1808-1886), maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, époux de Marie-Eugénie Ribard (petite-fille de Vincent Prosper Ribard)

Carrière
Rentré comme commis de la Marine à Rochefort le , il devient aide commissaire de la marine sur la corvette le Silphide en 1775, puis sur Le Courtier en 1776.

Aspirant élève ingénieur en , puis élève ingénieur en , Boissieu est sous-ingénieur de la marine le . Il fait campagne en cette qualité sur la frégate L'Aigle, et fut fait prisonnier de guerre à la suite d'un combat le .

Boissieu passe ingénieur le  et démissionne du service de la marine en . 

Il est inspecteur des hôpitaux aux armées de terre le , puis inspecteur des approvisionnements aux armées de terre le .

Chef de la comptabilité des ordonnances à l'armée d'Angleterre le , il est nommé ingénieur de la marine de  le , puis de  le .

Boissieu devient successivement chef du  forestier, puis du  forestier, directeur de la  Division forestière (Paris) et ingénieur en chef des constructions navales. Il est ensuite nommé par le roi directeur du Génie forestier maritime, directeur des Constructions navales et enfin directeur du Génie maritime. 

Chevalier de la ordre de la Légion d'honneur le  et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le , il est fait baron par le roi Louis XVIII par lettres patentes du .

Il prend part à la création de la Compagnie des mines, forges et fonderies du Creusot et de Charenton en 1828.

Il quitte ses fonctions en 1830.

Mort le , à Paris, il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (). À son décès, il laisse une succession de près de deux millions francs, dont 616 hectares de terres.

Distinctions et décorations
Ordre de la Légion d'honneur ()
Ordre royal et militaire de Saint-Louis ()
Baron (par lettres patentes du roi Louis XVIII du )

Sources

Notes et références

Bibliographie
Jean-Marc Van Hille, « Perrin de Boissieux Joseph », dans "Dictionnaire des marins francs-maçons, gens de mer et professions connexes aux ,  et  siècles", éditions L'Harmattan, 2011
Bernard Lutun, "1814-1817 ou l'épuration dans la Marine française", éditions L'Harmattan, 2006
Colette Sérusier-Guyet, "L'histoire de deux familles : Gouhier de Petiteville et de Salvaing de Boissieu", 2012
Gustave Chaix d'Est-Ange, "Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du . V. Blo-Bou.", 1906

Voir aussi

Liens externes
 

Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Chevalier de la Légion d'honneur
Militaire français de la guerre d'indépendance des États-Unis
Ingénieur militaire français
Baron français du XIXe siècle
Naissance en août 1755
Décès en février 1846
Naissance à Rochefort (Charente-Maritime)
Personnalité inhumée au cimetière du Père-Lachaise (division 13)
Millionnaire au XIXe siècle
Décès à 90 ans
Décès à Paris
Naissance en Aunis